Převodovka je obecné označení stroje nebo zařízení, sloužící ke změně otáček a kroutícího momentu, založená na různých principech.

 Převodovka – základní popis
 Automatická – převodovka se změnou převodu podle přednastavených podmínek (algoritmu řazení)
 Automatická DSG – automatická automobilová převodovka DSG
 Diferenciál – převodovka s proměnným přenosem točivého momentu na dvě nápravové hřídele
 Manuální – převodovka s ručním řazením
 Nápravová – převodovka převážně určená pro nákladní a speciální automobily
 Planetová – převodovka s planetovým soukolím
 Redukční – převodovka pro redukci kroutícího momentu
 Rozvodová – převodovka pro rozvod kroutícího momentu
 Synchronizovaná – převodovka se zajištěním hladkého přesunu ozubených kol do záběru
 Variátor – převodovka s plynule proměnným převodem
 Motocyklový variátor – převodovka s proměnným převodem pro motocykly a skútry

Externí odkazy